De Axpo Super League 2003/04 was de 107de editie van de strijd om het nationale voetbalkampioenschap in de hoogste afdeling van Zwitserland en de eerste in de nieuwe opzet onder de naam Super League. De competitie begon op 16 juli 2003 en eindigde op 23 mei 2004. Grasshopper-Club trad aan als titelverdediger. FC Basel won voor de tiende keer in de clubgeschiedenis de Zwitserse titel te prolongeren onder leiding van trainer-coach Christian Gross. FC Wil eindigde als tiende en laatste, waardoor de club degradeerde naar de Challenge League. Niettemin won de club dit seizoen de Zwitserse voetbalbeker.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Basel || 36 || 26 || 7 || 3 || 86 || 32 || +54 || 85
|-
| 2 || BSC Young Boys || 36 || 22 || 6 || 8 || 75 || 48 || +27 || 72
|-
| 3 || Servette FC Genève || 36 || 15 || 7 || 14 || 61 || 62 || –1 || 52
|-
| 4 || FC Zürich || 36 || 14 || 8 || 14 || 58 || 52 || +6 || 50
|-
| 5 || FC St. Gallen || 36 || 14 || 8 || 14 || 54 || 57 || –3 || 50
|-
| 6 || FC Thun || 36 || 13 || 10 || 13 || 51 || 57 || –6 || 49
|-
| 7 || Grasshoppers Zürich || 36 || 12 || 5 || 19 || 62 || 74 || –12 || 41
|-
| 8 || FC Aarau || 36 || 9 || 11 || 16 || 57 || 69 || –12 || 38
|- style="background:#FFE6E6"
| 9 ||  Neuchâtel Xamax || 36 || 10 || 6 || 20 || 46 || 63 || –17 || 36
|- style="background:#FFCCCC"
| 10 ||  FC Wil 1900 || 36 || 7 || 8 || 21 || 37 || 73 || –36 || '29 
|}

Play-offs
Promotie/degradatie

Neuchâtel Xamax handhaaft zich in de Axpo Super League.

 Statistieken  
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer assists achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Basel

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Basel, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Christian Gross voor de tiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Zie ook
Challenge League 2003/04
Zwitserse voetbalbeker 2003/04
Zwitsers voetbalelftal in 2003
Zwitsers voetbalelftal in 2004

2004
Competitievoetbal 2003/04